Keihässaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keihässaari, Posio, 
 Keihässaari, Somero, 

Robotskapade Finlandförgreningar